

Persone 
 Oddo Fortebracci – nobile e politico, figliastro di Guido
 Andrea Fortebracci detto Braccio da Montone – condottiero italiano del XV secolo, figlio di Oddo
 Niccolò Fortebracci – condottiero italiano del XV secolo, nipote di Braccio e figlio della sorella di Andrea, Stella
 Guido Fortebracci (inizio XIV secolo – Firenze, 3 febbraio 1369) magistrato itinerante, padre di Oddo, unico erede maschio
 Carlo Fortebraccio – figlio di Braccio da Montone, prosegue le orme del padre (XV secolo)
 Bernardino Fortebracci (Perugia o Montone, 1441 – Padova, 21 maggio 1532), condottiero, figlio di Carlo
 Oddo Fortebracci (1410-1425), figlio naturale e riconosciuto di Braccio da Montone, muore in battaglia a soli 15 anni, anche se probabilmente la data di nascita è da anticipare avendo quasi certamente avuto un figlio (Braccio)

Altro 
 Fortebracci – famiglia nobile italiana
 Tonio Fortebracci – personaggio della serie televisiva L'onore e il rispetto

Pagine correlate 
Fortebraccio